Velká Bíteš–Brno–Velká Bíteš ist ein Eintagesrennen, das in Tschechien ausgetragen wird.

Geschichte 
Begründet wurde das Rennen 1977 in der damaligen Tschechoslowakei unter dem Namen „Brno–Velká Bíteš–Brno“ und führte von der tschechischen Stadt Brno nach Velká Bíteš und zurück nach Brno. Bis in die 1980er Jahre waren Start und Ziel vor der Radrennbahn von Brno. 

2015 wurde die Streckenführung bedingt durch Straßenschäden geändert und der Wettbewerb in „Velká Bíteš–Brno–Velká Bíteš“ umbenannt. Traditionell findet das Rennen im April zum Saisonauftakt statt. Seit 2000 trägt das Rennen den Zusatznamen „Velká cena hotelu Voroněž“. Vor das Hotel, das Namensgeber geworden war, wurden auch Start und Ziel verlegt.

Organisiert wird es vom Verein TJ Favorit Brno. Bis 1995 war es ein Rennen für Amateure. 1984 musste das Rennen durch extreme Wetterbedingungen auf 85 Kilometer verkürzt werden.

Sieger

Weblinks

Einzelnachweise 

Eintagesrennen
Straßenradrennen in Tschechien
Radsportwettbewerb in der Tschechoslowakei 
Erstveranstaltung 1977